Рольф Кля́йнерт (; 24 ноября 1911, Дрезден — 20 января 1975, Берлин) — немецкий дирижёр, генеральный директор и главный дирижёр симфонического оркестра Берлинского радио, кавалер восточно-германского ордена Заслуг перед Отечеством, лауреат Национальной премии ГДР.

Биография

Литература 

  Rundfunk Sinfonieorchester 1923-1998. Herausgeber: Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin, Berlin 1998 
  Meyers Neues Lexikon, Bd.7; Herausgeber: VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1973, DDR 

Академические музыканты Германии
Похороненные в Дрездене